From Within, aflevering in de televisieserie The Outer Limits 
From Within (film), film uit 2009 van Phedon Papamichael
From within (Anekdoten), studioalbum uit 1999 van Anekdoten
From Within, album uit 1972 van Dionne Warwick met daarop opnamen van haar album Soulful en dertien nieuwe tracks